Spálov může znamenat:

 Spálov (okres Nový Jičín) – městys v okrese Nový Jičín
 Spálov (Semily) – vesnice, část města Semily
 Malá vodní elektrárna Spálov – vodní elektrárna na Jizeře
 Spálov (železniční zastávka) – železniční zastávka ve Spálově, části města Semily

Rozcestníky - místopisné jméno